Клаудио Казаччи (, ) — итальянский учёный в области космической техники, астроном-любитель и первооткрыватель астероидов. В период с 1995 по 1998 год совместно с другим итальянским астрономом Маурой Томбелли им было обнаружено в общей сложности 8 астероида. Является активным популяризатором астрономии. Принимал участие в организации нескольких международных астрономических конференций.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов